Phillipps ist der Familienname folgender Personen:

 James Orchard Halliwell-Phillipps (1820–1889), britischer Literaturhistoriker
 Vivian Phillipps (1870–1955), britischer Politiker

Siehe auch:
 Philipps, Familienname
 Phillips
 Philips (Begriffsklärung)